Гранха Марија Долорес има више значења:

 Гранха Марија Долорес (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Марија Долорес (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику